PIR puede referirse a las siguientes acepciones:

 Partido de Izquierda Radical, antiguo partido político chileno que también usó el nombre de Partido Socialdemocracia Chilena. 
 Partido Istmeño Revolucionario, un partido panameño. 
 Philadelphia International Records.
 Poliisocianurato, plástico termoestable.
 Proceso Interdisciplinario de Rehabilitación, proceso de rehabilitación de la Clínica Universidad de La Sabana, Colombia.
 Psicólogo Interno Residente, programa de formación para licenciados en psicología en España, previo a conseguir un título de especialista en psicología clínica. A menudo el examen que deben pasar para conseguir una plaza es denominado examen del PIR o simplemente el PIR.
 Sensor infrarrojo pasivo, sensor PIR,  un sensor electrónico que mide la luz infrarroja (IR) radiada de los objetos situados en su campo de visión. Se utilizan principalmente en los detectores de movimiento basados en PIR.
 PIR, abreviatura del libro Prosopographia Imperii Romani (La prosopografía del Imperio romano), Berlín (1898).
 PIR (baloncesto), abreviatura en inglés de Performance Index Rating, una fórmula estadística de valoración en baloncesto.

Acrónimos